L'artère pudendale externe peut désigner :
 l'artère pudendale externe superficielle, une des artères pudendales qui nait du côté médial de l'artère fémorale
 l'artère pudendale externe profonde, une des artères pudendales qui est plus profonde que l'artère pudendale externe superficielle

Artère